Ženská dvouhra Emilia-Romagna Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník italské události na okruhu WTA Tour.

Vítězkou se stala 17letá třetí nasazená Američnka Coco Gauffová, jež ve finále zdolala turnajovou šestku Číňanku Wang Čchiang po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo její druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Díky následnému triumfu ze čtyřhry zkompletovala první kariérní „double“, tedy vítězství na jednom turnaji ve dvouhře i ve čtyřhře. V 17 letech se jí to povedlo jako nejmladší hráčce od roku 2004, kdy obě soutěže na Birmingham Classic ovládla Maria Šarapovová.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Emilia-Romagna Open 2021